Рејмонд Ален „Реј” Лиота (; Њуарк, 18. децембар 1954 — Санто Доминго, 26. мај 2022) био је амерички глумац. Најпознатији по главној улози у криминалистичком класику Мартина Скорсезеа из 1990. Добри момци. Позајмљивао је глас Томију Версетију, главном лику популарне игре -{GTA: Vice City}-. Преминуо је 26. маја 2022. године у 67. години.

Улоге 

|-
| 1983. || || -{The Lonely Lady}- || || 
|-
| 1986. || Чудесна девојка || -{Something Wild}- || || 
|-
| 1988. || || -{Dominick and Eugene}- || || 
|-
| 1989. || Поље снова || -{Field of Dreams}- || „Босоноги” Џо Џексон || 
|-
| 1990. || Добри момци || -{Goodfellas}- || Хенри Хил || 
|-
| 1992. || || -{Article 99}- || || 
|-
| 1992. || Незаконити улазак || -{Unlawful Entry}- || || 
|-
| 1994. || || -{Corrina, Corrina}- || || 
|-
| 1994. || Немогуће бекство || -{No Escape}- || || 
|-
| 1995. || Операција Дамбо || -{Operation Dumbo Drop}- || || 
|-
| 1996. || Смрт и сећање || -{Unforgettable}- || доктор Дејвид Крејн || 
|-
| 1997. || || -{Cop Land}- || || 
|-
| 1997. || || -{Turbulence}- || || 
|-
| 1998. || Феникс || -{Phoenix}- || || 
|-
| 1998. || Банда пацова || -{The Rat Pack}- || || 
|-
| 1999. || || -{Muppets From Space}- || || 
|-
| 1999. || || -{Pilgrim}- || || 
|-
| 2000. || || -{A Rumor of Angels}- || || 
|-
| 2001. || Ханибал || -{Hannibal}- || Пол Крендлер || 
|-
| 2001. || Клопка за мушкарце || -{Heartbreakers}- || Дин Кумано || 
|-
| 2001. || Бели прах || -{Blow}- || Фред Јунг || 
|-
| 2001. || || -{The Hire: Ticker}- || || 
|-
| 2002. || || -{Narc}- || || 
|-
| 2002. || Џон Кју || -{John Q}- || || 
|-
| 2002. || || -{Point of Origin}- || || 
|-
| 2003. || || -{Identity}- || || 
|-
| 2004. || || -{Control}- || || 
|-
| 2005. || || -{Revolver}- || || 
|-
| 2006. || || -{Local Color}- || || 
|-
| 2006. || || -{Comeback Season}- || || 
|-
| 2007. || || -{Smokin' Aces}- || || 
|-
| 2007. || || -{Even Money}- || || 
|-
| 2007. || || -{Wild Hogs}- || || 
|-
| 2007. || || -{Slow Burn}- || || 
|-
| 2007. || Битка у Сијетлу || -{Battle in Seattle}- || || 
|-
| 2007. || Пчелац Бери Медић || -{Bee Movie}- || сам себе (глас) ||
|-
| 2008. || || -{In the Name of the King}- || || 
|-
| 2008. || || -{Hero Wanted}- || || 
|-
| 2008. || || -{Chasing 3000}- || || 
|-
| 2008. || || -{WhoBob WhatPants?}- || || 
|-
| 2009. || || -{Crossing Over}- || || 
|-
| 2009. || || -{Powder Blue}- || || 
|-
| 2009. || || -{La Linea}- || || 
|-
| 2009. || || -{Observe and Report}- || || 
|-
| 2009. || || -{Crazy on the Outside}- || || 
|-
| 2009. || || -{Youth in Revolt}- || || 
|-
| 2010. || Чарли Сент Клауд || -{Charlie St. Cloud}- || Флорио Ференте || 
|-
| 2014. || Град греха: Убиства вредна || -{Sin City: A Dame to Kill For}- || Џои || 
|-
| 2019. || Прича о браку || -{Marriage Story}- || Џеј Марота || 
|-
| 2021. || Мафијашки свеци Њуарка || -{The Many Saints of Newark}- || „Холивуд Дик” Молтисани ||
|-
| 2023. || Медвед на кокаину || -{Cocaine Bear}- || Дентвуд ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1954.
Умрли 2022.
Амерички глумци